La Copa de la UEFA 1972–73 fou guanyada pel Liverpool FC, que va derrotar el Borussia Monchengladbach a la final a doble partit, per un resultat agregat de 3-2. Aquest triomf va suposar l'inici d'una brillant època del Liverpool FC a Europa, durant els 70 i 80.

Primera ronda 

|}

Segona ronda 

|}

Tercera ronda 

|}

Quarts de final 

|}

Semifinals 

|}

Final 

|}

Enllaços externs 

 Web oficial
 Resultats a RSSSF

Competicions futbolístiques del 1973
1972-1973
Competicions futbolístiques del 1972